Черниговская область Украины включает следующие населённые пункты:
 44 городских населённых пункта (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 15 города,
  29 посёлок городского типа;
  1485 сельских населённых пунктов.

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 5 районам. Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2001 года

Районы

Корюковский район

Нежинский район

Новгород-Северский район

Прилукский район

Черниговский район

См. также 
 Города Черниговской области

Примечания 

Списки населённых пунктов Украины